De Montenegrijnse voetbalbeker 2012–2013 (Montenegrijns: Kupa Crne Gore 2012–2013) was de zevende editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Montenegro na de ontmanteling van Servië en Montenegro. Aan het toernooi deden dertig clubteams mee. De finale werd gespeeld op 22 mei 2013 in het Stadion Pod Goricom in de hoofdstad Podgorica, waar titelverdediger FK Čelik Nikšić in de eindstrijd met 1-0 verloor van FK Budućnost Podgorica. Die club won zo voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de nationale beker en plaatste zich op basis hiervan voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2013/14. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema

Zie ook
 Prva Crnogorska Liga 2012/13

2013
Bekervoetbal 2012/13